Вент () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вент, Дмитрий Павлович (1944—2021) — советский и российский учёный, ректор Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева (1994—2012).
 Вент, Карл (1860—1938) — немецко-американский скрипач, композитор и дирижёр.
 Вент, Пауль (1900—1944) — эстонский военный и коллаборационист, майор эстонской (и советской) армии, штандартенфюрер СС.
 Вент, Фритс Вармолт (1903—1990) — американский физиолог растений голландского происхождения и член НАН США.